Пол Эдвард Стемец (, род. 17 июля 1955 года) — американский миколог и предприниматель, продающий различные грибные продукты. Он пропагандирует использование лекарственных грибов в медицине и .

Личная жизнь 
Стемец родился в Салеме, штат Огайо. Вырос в Колумбии (штат Огайо) вместе со старшим братом Джона, братом-близнецом Норфом () и другими младшими детьми. Он окончил Колледж Вечнозелёного штата в Олимпии, штат Вашингтон, со степенью бакалавра в 1979 году.

Стемец женат на Кэролайн Яо. У него двое детей от предыдущего брака, один ребёнок назван в честь галлюциногенного гриба.

Микологический интерес 
Стемец утверждает, что интерес к микологии ему привил брат Джон. Стемец изучал микологию будучи студентом. Не имея академической подготовки выше степени бакалавра, Стамец начал свою карьеру в лесу в качестве лесоруба и в основном занимался самообразованием в области микологии.

Пол Стамец получил награду Invention Ambassador (2014—2015) от Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

В поп-культуре 
24 сентября 2017 года в эфире «Си-Би-Эс» вышел научно-фантастический телевизионный сериал «Звёздный путь: Дискавери», в котором один из персонажей носит имя Стемец. Командующему лейтенанта Полу Стемецу, главному инженеру USS Discovery и астромикологу, приписывают обнаружение мицелиальной сети, которая обеспечивает продвинутый привод спор. Также Стемец играет значительную роль в документальном фильме «Фантастические грибы» 2019 года.

Работы 
 Фантастические грибы: как грибы могут лечить, менять сознание и спасать планету (2019, )
 Бегущий мицелий: как грибы могут помочь спасти мир (2005, )
 Псилоцибин Грибы Мира (1996, )
 Выращивание гурманов и лекарственных грибов (1996, )
 Псилоцибе Грибы и их союзники (1978), Homestead Book Company,

Примечания

Ссылки 
 Профиль на его бизнес-сайте, Fungi Perfecti

Исследователи психоделиков
Выпускники Колледжа Вечнозелёного штата
Экоактивисты США
Микологи США
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1955 году